Никола́й Горбачёв:
 Горбачёв, Николай Алексеевич (ок. 1867—1917) — казачий офицер, участник Первой мировой войны.
 Горбачёв, Николай Андреевич (1923—2000) — русский советский писатель, журналист и педагог, специальный корреспондент.
 Горбачёв, Николай Маркович (1922—1990) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Горбачёв, Николай Петрович (1913—?) — конструктор реактивных вооружений, лауреат Сталинской премии.
 Горбачёв, Николай Семёнович (1892 — 1976) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск (1942).
 Горбачёв, Николай Степанович (1948—2019) — советский спортсмен, олимпийский чемпион (1972).